Charles Gilbert Chaddock (1861-1936) un neurologue américain ;
 Olin Chaddock Wilson (1909-1994), un astronome américain, connu pour son travail comme spectroscopiste stellaire.